Устюжанин (Устюжанина) — русская фамилия.

Известные носители 
 Устюжанин, Василий Антонович (1927—1990) — Герой Социалистического Труда.
 Устюжанин, Дмитрий Леонидович (род. 1924) — русский советский литературовед.
 Устюжанин, Дмитрий Юрьевич (род. 1976) — российский хоккеист.
 Устюжанин, Егор Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 9737; 26 ноября 1855.
 Устюжанин, Яков Маркович (1918—1942) — младший лейтенант, Герой Советского Союза.

Устюжанина, Татьяна Ильинична (род. 1965) — советская и украинская гребчиха.

Примечания